Radošovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radošovice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Radošovice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Radošovice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale